Philippe Caffieri (père) (né le  à Rome, décédé le  à Paris), italien d'origine napolitaine, appelé en France par Mazarin, sculpte des meubles et des boiseries pour le château de Versailles, puis sculpte des vaisseaux de guerre au Havre et à Dunkerque.
 Son fils aîné François-Charles Caffieri (né le  à Paris, décédé le  à Brest), fut lui aussi dessinateur et maître-sculpteur des vaisseaux du Roi (de France) et capitaine de vaisseau du roi d'Espagne.
 Le fils de ce dernier Charles-Philippe Caffieri (né le  à Dunkerque, décédé le  à Brest), fut dessinateur et sculpteur au chantier naval de Brest.
 Le fils de ce dernier Charles-Marie Caffieri (né le  à Brest, décédé le  à Paris) fut dessinateur, sculpteur des vaisseaux du Roi au chantier naval de Brest et aussi pastelliste et géographe.
 Le fils cadet de Philippe Caffieri (père), Jacques Caffieri (né le  à Paris, décédé le  à Paris), fut sculpteur, fondeur, orfèvre et ciseleur, se spécialisant principalement dans les bronze d'ameublement.
 Le fils de ce dernier Philippe Caffieri (né le  à Paris, décédé le  à Paris) fut un bronzier français.
 Un autre de ses fils Jean-Jacques Caffieri (né le  à Paris, décédé le  à Paris) fut un sculpteur français.
Homonymie de patronyme